Ла Пресиоса има више значења:

 Ла Пресиоса (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пресиоса (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пресиоса (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пресиоса (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пресиоса (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пресиоса, Сан Педро ел Реал (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пресиоса, Ранчо (Амаксак де Гереро), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику